

Geografia 
 Cip – fiume della Turchia

Sigle
 Carriage and Insurance Paid to – resa Incoterms relativa al trasporto di merci
 Comitato interministeriale prezzi – organo dello stato deputato al controllo dei prezzi
 Compagnia italiana petroli – industria chimica italiana, oggi dismessa. Produzione di piombo tetraetile
 Corps of Intelligence Police – agenzia di spionaggio, esistente tra la prima guerra mondiale e la fine degli anni trenta, dell'United States Army
 Critical Infrastructure Protection – protezione delle infrastrutture critiche
 Comitato Italiano Paralimpico
 Commissione Internationale Permanente pour l'Epreuve des Armes à Feu Portatives – commissione internazionale permanente per l'uso e manutenzione delle armi portatili
 Competitiveness and Innovation Framework Programme, ovvero Programma quadro per la competitività e l'innovazione, programma di finanziamenti della Commissione Europea per sostenere le attività innovative delle aziende europee.
 Campionato Italiano Prototipi, campionato automobilistico nazionale italiano di vetture "barchette" sport-prototipo che si svolge annualmente in circuito, organizzato dal CSAI.
 Centro internazionale della patata

Codici 
 CIP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chipata (Zambia)

Altro
 Cip – pseudonimo del disegnatore Pietro Ciuffo
 Cip – personaggio Disney, lo scoiattolo amico di Ciop
 Cip l'arcipoliziotto – personaggio dei fumetti creato da Benito Jacovitti